Edyvean ist der Familienname folgender Personen:

 John Edyvean, britischer Ingenieur 
 Walter Edyvean (1938–2019), US-amerikanischer Priester, Weihbischof in Boston